South Harbour ist Ortsname von
 South Harbour (Nova Scotia), Nova Scotia, Kanada
 South Harbor (Minnesota), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Southern Harbour
 West Harbour